titolo originale del romanzo Assassinio sull'Orient Express
 titolo originale del film Assassinio sull'Orient Express del 1974
 titolo originale del film Assassinio sull'Orient Express del 2001
 titolo originale del film Assassinio sull'Orient Express del 2017
 Murder on The Orient Express: Original Motion Picture Soundtrack, colonna sonora del film del 2017

Pagine correlate
Assassinio sull'Orient Express (disambigua)